Istrië of Istria kan duiden op:

 Istrië (schiereiland), een schiereiland in Kroatië, Slovenië en Italië
 markgraafschap Istrië, de tot 1918 bestaande staakundige eenheid
 Istrië (provincie), een provincie in Kroatië die een groot deel van het schiereiland bevat.
 Histria, een Griekse stad in de oudheid, nu gelegen in Roemenië.